Paços de Ferreira est une municipalité du Portugal, dans le district de Porto.
Le Futebol Clube Paços de Ferreira est un club de football situé à Paços de Ferreira.

Homonymie de toponyme